Оберемко — украинская фамилия. 

Известные носители:

 Оберемко, Андрей Александрович (род. 1984) — украинский футболист, полузащитник.
 Оберемко, Валентин Иванович (1926—1980) — советский дипломат и партийный деятель.
 Оберемко, Елена Викторовна (род. 1973) — советская и украинская баскетболистка, чемпионка Европы.
 Оберемко, Максим Владимирович (род. 1978) — украинский виндсерфингист.